Miehe ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Miehe (1956–2016), deutscher Ingenieur und Hochschullehrer
 Curt Miehe (1903–1965), deutscher Jurist und Politiker (SPD)
 Georg Miehe (* 1952), deutscher Geograph
 Hugo Miehe (1875–1932), deutscher Botaniker und Hochschullehrer
 Ludwig Miehe (1939–2014), deutscher Schriftsteller
 Martin Miehe-Renard (* 1956), dänischer Schauspieler, Schriftsteller, Filmproduzent, Regisseur, Filmkomponist und Intendant
 Olaf Miehe (1935–2010), deutscher Rechtswissenschaftler und Hochschullehrer
 Ulf Miehe (1940–1989), deutscher Schriftsteller, Drehbuchautor und Regisseur
 Walter Miehe (1883–1972), deutscher Maler